Edison désigne notamment :

Patronyme 
 Thomas Edison (1847-1931), scientifique et inventeur américain, pionnier de l'électricité
 Charles Edison (1890-1969), homme politique américain, fils de Thomas Edison
 Harry « Sweets » Edison (1915-1999), trompettiste américain de jazz

Entreprises 
 Edison, entreprise italienne de production et de fourniture d'énergie, fondée en 1884
 Edison General Electric Company, entreprise américaine fondée par Thomas Edison en 1890
 Edison Studios, studios de production cinématographique créés par Thomas Edison en 1894
 Edison International, une société par actions américaine du secteur énergétique
 Continental Edison  était une entreprise de construction électronique française. Aujourd'hui la marque appartient au groupe Casino.
 Edison Motors, un fabricant de bus électriques, en Corée du Sud

Toponymes 

 Edison, ville du New Jersey, aux États-Unis
 Edison (Géorgie)
 Edison (Ohio)
 Edison (Washington)
 Edison Park, secteur communautaire de Chicago, aux États-Unis
 La rivière Edison, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Cinéma 

 Edison, film américain de  sorti en 2005.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis